Olak (Muara Bulian), een plaats in Indonesië
Olak (Sungai Mandau), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing